Daniel Barringer ist der Name folgender Personen:

* Daniel Barringer (Geologe) (1860–1929), US-amerikanischer Geologe 
 Daniel Laurens Barringer (1788–1852), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Moreau Barringer (1806–1873), US-amerikanischer Politiker